Henkin ist der Familienname folgender Personen:

 David M. Henkin, US-amerikanischer Historiker 
 Hilary Henkin (* 1952), amerikanische Drehbuchautorin
 Joseph Eliahu Henkin (1891–1973), amerikanischer orthodoxer Rabbiner
 Leon Henkin (1921–2006), amerikanischer Logiker
 Louis Henkin (1917–2010), amerikanischer Jurist

Siehe auch:
 Satz von Henkin, Satz aus der mathematischen Logik